Kautz ist der Familienname folgender Personen:

 August Kautz (1828–1895), deutsch-amerikanischer Soldat und Kavallerie-Offizier während des Amerikanischen Bürgerkriegs
 Bernd-Michael Kautz (* 1948), deutscher Autor, Dramaturg und Politiker
 Britta Kautz (* ca. 1982), deutsche Paralympionidin (Rollstuhlbasketball)
 Christian Kautz (1913–1948), Schweizer Automobilrennfahrer
 Christina Kautz (* 1965), deutsche Landschaftsarchitektin
 Emil Kautz (1866–1933), deutscher Verwaltungs- und Ministerialbeamter sowie Bankmanager

 Georg Kautz (1860–1940), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Gustav Kautz (1826–1897), deutscher Jurist in der Kommunalverwaltung
 Hartmut Kautz, deutscher Automobilrennfahrer
 Heinrich Kautz (Pseudonyme: Ida Gruiterman, Elisabeth Leithing; 1892–1978), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Helge Kautz (* 1967), deutscher Autor
 Henry Kautz (* 1956), US-amerikanischer Informatiker
 Herbert Kautz (1945–2005), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jakob Kautz (* um 1500; † um 1532) Täuferprediger in Worms
 Julia Kautz (* 1981), Singer und Songwriterin
 Julius Kautz (1829–1909), ungarischer Nationalökonom
 Mariana Kautz (* 1980), deutsche Eiskunstläuferin
 Martin Kautz (* 1979), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker
 Sebastian Kautz (* 1970), deutscher Schauspieler, Regisseur und Maskenspieler
 Siggi Kautz (* 1980), deutscher Schauspieler und Musiker
 Ulrich Kautz (1939–2020), deutscher Übersetzungswissenschaftler, Dolmetscher und Übersetzer
 Walter Kautz (1900–1971), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer

Kautz steht für:
 Kautz (Flieden), ein Ortsteil der hessischen Gemeinde Flieden

Siehe auch:
 Kauz